Balclutha (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland
 Balclutha (geslacht), een geslacht van sprinkhanen
 Balclutha (schip, 1886), een zeilschip, nu een museumschip in San Francisco
 Balclutha Aerodrome, een vliegveld nabij Balclutha (Nieuw-Zeeland)